Coleman Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coleman Knob (Arkansas)	
 Coleman Knob (Kentucky)